Чичонал има више значења:

 Чичонал (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чичонал (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику